Ю́лия И́горевна Степанова (до замужества — Русанова; р. 3 июля 1986) — легкоатлетка, специализирующаяся на беге на средние дистанции. Мастер спорта России международного класса. Информатор WADA о масштабной допинговой программе РФ.

Лучшее достижение на международных стартах — 3-е место в беге на 800 м на чемпионате Европы в помещении в Париже 2011 года. На внутрироссийских соревнованиях — 2-е место в беге на 800 м на чемпионате России в Чебоксарах 2011 года (впоследствии оба были аннулированы).

Биография 
Юлия Степанова (Русанова) родилась в Курске. Окончила школу № 28 и монтажный техникум.

Личная жизнь 
Замужем за Виталием Степановым, бывшим главным специалистом образовательного отдела Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Результаты выступлений

Дисквалификация 
15 февраля 2013 года стало известно, что Антидопинговая комиссия Всероссийской федерации лёгкой атлетики дисквалифицировала на два года Юлию Русанову на основании «отклонений показаний крови в биологическом паспорте спортсменки». Все результаты, достигнутые спортсменкой начиная с 3 марта 2011 года, считаются недействительными. Срок дисквалификации истёк в начале 2015 года.

В декабре 2016 года Степановой разрешили участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом.

Допинговый скандал 
Предыстория
Впервые применять химические стимуляторы Степанова начала в 2007 году по предложению своего курского тренера Владимира Мохнева. Начала с инъекций тестостерона, затем начала применять анаболические стероиды и эритропоэтин. Спортивные результаты Степановой стали стремительно улучшаться, и ей предложили место в российской сборной.

Юлия понимала, что ее действия незаконны, но ее успокоил видный российский учёный в области спортивной медицины, профессор С. Н. Португалов. Португалов уверял, что на  российских соревнованиях она может не опасаться разоблачения, поскольку он лично позаботится о прикрытии. Однако 26 февраля 2013 года Международная ассоциация федераций легкой атлетики (ИААФ) объявила, что Русанова дисквалифицирована на два года из-за нарушений в ее биологическом паспорте спортсмена. Все ее результаты с 3 марта 2011 года были аннулированы.

Сообщение в WADA
После дисквалификации Степанова и её муж Виталий Степанов, написали письмо во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) c описанием систематического применения допинга российскими спортсменами, но их обращение не привлекло того внимания, на которое они рассчитывали. Решив усилить доказательную базу, Юлия начала тайно записывать разговоры с тренерами, спортсменами и врачами. В 2014 году сведения Степановых привлекли внимание немецкого журналиста Хайо Сеппелта. Снятый им документальный фильм «Секретный допинг: как Россия добивается побед» () в   вышел в эфир телекомпании Das Erste. В фильме Степановы утверждали, что российские спортивные чиновники в обмен на 5% заработка спортсмена не только фальсифицировали допинг-тесты но и поставляли запрещенные вещества. После демонстрации фильма по немецкому телевидению разразился международный скандал, имевший далеко идущие последствия как для российской, так и международной федерации лёгкой атлетики.
Реакция в России 
Доказательства, приведенные в письмах Степановой вызвали сомнение у российской стороны с самого начала, результаты лабораторных тестов и дополнительные свидетельства подтвержденные только со слов статей западных СМИ представлялись как "единая правда" принятая спортивным сообществом. Так, Светлана Журова, в прошлом известная конькобежка а впоследствии депутат Госдумы РФ, в интервью Би-Би-Си подвергла осмеянию обвинение в государственной поддержке допинга:   
У нас есть некоторые спортсмены и тренеры, нарушающие закон, но при чем тут государство? Вы что думаете, Владимир Владимирович Путин контролирует каждого спортсмена и говорит ему: прими эти препараты? Этого не может быть и никогда не будет".

Пресс-секретарь Путина Д. С. Песков сравнил Степанову с «Иудой». Российские СМИ начали кампанию по дискредитации Степановой; ее мать подвергалась нападкам за то, что она воспитала «непатриотичную» дочь.
Последствия
Руководство Всероссийской федерации легкой атлетики полностью отрицало приведённые в фильме показания спортсменов, однако вскоре президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев вынужден был уйти в отставку. Юлия Русанова с мужем и 8-месячным ребёнком, как следует из фильма, вынуждены покинуть Россию навсегда. В 2014 году они проживали в Германии. В ноябре 2015 года вместе с мужем попросила политического убежища в Канаде. Российские власти обвинили Юлю в том, что она придумала всё это с целью переехать на жительство в Канаду, однако Виталий, муж Юлии, отрицает это обвинение. Он заявил, что они никогда не собирались переезжать в Канаду и они там «никому не нужны».. Как сообщается, по состоянию на июнь 2016 года супруги находятся в США.

По другим сведениям, Хайо Зеппельт, снявший несколько документальных фильмов о допинге в российском спорте, считает, что существование широкой программы допинга в России доказано. В частности, Зеппельт сказал:

Когда мы начали расследование в 2014 году, то не ставили цель обвинить Россию. Мы вообще не фокусировали внимание именно на России. Нас интересовала страна-хозяйка Олимпиады-2014. Мы бы сделали это в любой другой стране. На тот момент я не ожидал такого размаха, но сейчас все очевидно. Теперь международное спортивное движение должно принять решение о допуске спортсменов.В одном из своих интервью Степанова заявила, что в США чувствует себя в безопасности вдали от России.Здесь, в Штатах, я чувствую себя в безопасности, потому что я знаю, что я очень далеко от России.

В марте 2021 года Степановы подали в Комитет ООН по правам человека индивидуальную жалобу против России. Жалоба подана на основании Международного пакта о гражданских и политических правах. Степановы требуют признать российские власти виновными в нарушении целого ряда статей Пакта: ст. 7 (запрет принудительных медицинских опытов), ст. 8 (запрет принудительного труда), ст.17 (неприкосновенность частной жизни), ст. 19 (свобода слова), ст.23 (право на защиту семьи). Кроме того, заявители требуют от России выплаты соответствующих компенсаций, извинений и гарантий неповторения в будущем подобных нарушений.

Олимпиада 2016 года 
1 июля 2016 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) разрешила Юлии Степановой принять участие в Олимпиаде-2016 несмотря на то, что остальные российские легкоатлеты к соревнованиям не были допущены. В пресс-релизе IAAF говорится:
Юлия Степанова внесла значительный вклад в защиту и продвижение чистых спортсменов, честной игры и спорта. Теперь Степанова имеет право участвовать в международных соревнованиях как независимый спортсмен.

В сообщении ассоциации говорится, что спортсменка сможет выступить не под российским, а под олимпийским флагом. Организация сообщила также, что аналогичного права добиваются ещё 80 российских спортсменов.

Допустить к Олимпиаде Юлию Степанову ранее просило Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Свою просьбу оно обосновало тем, что спортсменка и её муж Виталий Степанов признаны важными информаторами антидопингового агентства.

Несмотря на поддержку WADA, решением МОК от 24 июля 2016 года Степанова не была допущена до участия в Олимпийских играх 2016 года. Основанием для отказа стала дисквалификация 2013 года. Степанова направила МОК официальный протест, указав, что решение о её отстранении «отобъёт желание у других потенциальных информаторов в будущем» и, кроме того, противоречит решению, принятому ранее Спортивным арбитражным судом.

Чемпионат мира в Лондоне 2017 года 

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не допустила информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) бегунью Юлию Степанову до участия в чемпионате мира в Лондоне. По словам начальника отдела спортивных программ ВФЛА Елены Орловой, «Мы получили официальный ответ из IAAF, в котором есть разрешение на участие в чемпионате мира 19 российских атлетов, а также 12 сопровождающих лиц. На участие в чемпионате Степановой, которая была включена в список, разрешения нет».

Примечания

Комментарии

Сноски

Ссылки 
 
 Профиль ВФЛА
 «Russian doping whistleblower gives rare interview» — интервью BBC (декабрь 2016)
 Перевод статьи The New York Times о жизни Степановых после отъезда в США.
 H. MCLAREN , O.C.INDEPENDENT PERSON WADA INVESTIGATION OF SOCHI ALLEGATIONS — Отчет по независимому расследованию WADA о возможных нарушениях на Олимпиаде в Сочи («Отчет Макларена»).
 Министерство спорта: в России нет госпрограмм поддержки допинга — Официальное заявление Минспорта РФ.
 Доклад Макларена: к допинг-скандалу причастны более тысячи россиян — обзорная статья Би-Би-Си о докладе Макларена.

Бегуны на средние дистанции России
Мастера спорта России международного класса
Легкоатлеты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил
Русские эмигранты четвёртой волны в США
Допинговый скандал в России (2016)
Информаторы России